Lodewijk Filips Maria Karel Amelis Ferdinand Victor Emanuel Anton Laurens Michaël Rafaël Gabriël Gonzaga Xavier Frans van Assisi Benedictus (Portugees: Luís Filipe) (Lissabon, 21 maart 1887 – aldaar, 1 februari 1908), koninklijk prins van Portugal, hertog van Bragança, was de oudste zoon van koning Karel I van Portugal en daarmee kroonprins van Portugal en de 20ste hertog van Braganza. Hij was een telg uit het huis Saksen-Coburg en Gotha.

Lodewijk Filips werd geboren in Lissabon, als de oudste zoon van Karel, hertog van Braganza (de latere koning Karel I van Portugal) en prinses Amalia van Orleans. Lodewijk Filips kreeg bij zijn geboorte de titel prins van Beira.

Twee jaar na de geboorte van Lodewijk Filips werd zijn vader, Karel, koning van Portugal. Lodewijk Filips werd kroonprins en de 20e hertog van Bragança.

In 1907 regeerde Lodewijk Filips als regent over Portugal toen zijn vader in het buitenland zat. Datzelfde jaar bezocht Lodewijk Filips de Portugese kolonies in Afrika.

Dood 

Op 1 februari 1908 was de koninklijke familie per koets onderweg van hun paleis Vila Vioçosa terug naar Lissabon. Toen ze in Lissabon onderweg waren naar het koninklijk paleis werden vanuit de menigte schoten afgevuurd op de koets. Lodewijk Filips' vader koning Karel I stierf onmiddellijk terwijl Lodewijk Filips twintig minuten later stierf. Zijn jongere broer prins Emanuel overleefde het drama, maar werd wel geraakt in zijn arm. Koningin Amalia bleef ongedeerd.

Lodewijk Filips stierf wel later dan zijn vader maar hij werd nooit als koning beschouwd. Zijn jongere broer, prins Emanuel, werd op 18-jarige leeftijd koning als Emanuel II. Hij was de laatste koning van Portugal.

Twee jaar later, op 5 oktober 1910, kwam er tijdens de Oktoberrevolutie een einde aan de Portugese monarchie die vanaf 1193 had bestaan.

Hertog van Bragança
Huis Bragança-Saksen-Coburg en Gotha
Koning van Portugal
Portugal, Lodewijk Filips
Portugal, L